«Ясень» — ресторан у місті Могильов, розташований на розі вулиці Миколи Островського та проспекту Шмідта.

Відкрито у 1987 році. Спочатку торгова площа складала близько 650 м². У 1990 р. вона могла одночасно обслуговувати 380 людей. Ресторан мав 4 зали, в тому числі 2 бенкетні, кафе на 75 посадочних місць, пивний бар на 50 місць. Кожен зал мав свою кольорову гаму, індивідуальний інтер’єр. Пропонуються фірменні та національні страви. Увечері грав вокально-інструментальний ансамбль, працювали вар'єте та дискотека.

Література 

 «Ясень» // Могилёв. Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн. : БелСЭ им. П. Бровки, 1990. — 472 с. 
Засновані в Білорусі 1987
Архітектура Могильова
Ресторани